Фадрике Альфонсо (; 13 января 1334, Севилья — 29 мая 1358, Севилья) — кастильский инфант, 1-й сеньор де Аро (1334—1345), 25-й магистр Ордена Сантьяго (1342—1358). Родоначальник дома Энрикесов.

Биография 
Родился 13 января 1334 года в Севилье. Пятый внебрачный сын короля Кастилии Альфонсо XI Справедливого и его любовницы, Леонор де Гусман. Брат Энрике, графа Трастамара (1334—1379), будущего короля Кастилии Энрике II (1366—1367, 1369—1379).

В 1334 году новорожденный Фадрике получил от отца, короля Кастилии Альфонсо XI, сеньорию де Аро. В 1342 году после смерти своего дяди по матери, Алонсо Мелендеса де Гусмана, 24-го магистра Ордена Сантьяго (1338—1342), восьмилетний инфант Фадрике Кастильский был избран новым магистром Ордена Сантьяго. В 1345 году новым сеньором де Аро стал младший брат Фадрике, инфант  (1334—1350).

26 марта 1350 года во время осады Гибралтара скончался от чумы король Кастилии Альфонсо XI, отец Фадрике. На королевский престол Кастилии вступил его законный 16-летний сын, Педро I Жестокий (1334—1369), правивший в 1350—1366, 1367—1369 годах. Леонор де Гусман (мать Фадрике) была арестована по приказу нового короля, заключена в темницу и казнена в Талавере в 1351 году. После гибели своей матери Энрике, граф де Трастамара, и его братья Фадрике, Тельо и Санчо Альфонсо восстали против власти сводного брата, короля Кастилии Педро I Жестокого. Каждый из четырех братьев поднял восстание в своих родовых владениях. Путем угроз и дипломатии король Кастилии Педро I Жестокий смог добиться верности и временного перемирия со своими сводными братьями. Но перемирие не продлилось долго. В 1353 году Фадрике был назначен королевским эмиссаром во Францию, откуда он сопровождал Бланку де Бурбон (1339—1361), невесту короля Педро Жестокого.

В 1354 году инфант Фадрике Кастильский был назначен королем Педро Жестоким хранителем (аделантадо) на границе с Португалией. Здесь он вместе со своим братом-близнецом Энрике вновь поднял восстание против королевской власти, вступив в переговоры с Хуаном Альфонсо де Альбукерке, бывшим фаворитом короля Педро Жестокого, который находился в королевской опале. Энрике, граф Трастамара, обратился за помощью к королю Франции в борьбе против Педро. Вспыхнуло второе восстание против деспотической власти Педро Жестокого. В восстании приняли участие жители Толедо, которые обратились за помощью к Фадрике. Он прибыл к ним на помощь с отрядом из 700 воинов.

При посредничестве Хуана Фернандеса де Хенестросы, дяди Марии де Падильи, фаворитки Педро, король во второй раз примирился со сводным братом Фадрике и предложил ему занять должность в правительстве. Педро даже пригласил Фадрике в Севилью под предлогом обращения к нему за советом.

29 мая 1358 года в Севилье инфант Фадрике был схвачен и убит по приказу короля Педро Жестокого. Его тело было погребено в Севильском кафедральном соборе. В 1579 году его останки были перенесены в склеп королевской часовни Севильского собора.

Инфант Фадрике Кастильский был родоначальником дома Энрикесов, адмиралом Кастилии и герцогов Медина-де-Риосеко. Одна из его потомков, Хуана Энрикес (1425—1468), стала второй женой короля Хуана II Арагонского и матерью короля Фердинанда II Католика.

Потомки 
Магистр Ордена Сантьяго Фадрике Альфонсо Кастильский имел, по крайней мере, трех внебрачных детей. От неизвестной женщины (возможно, еврейки-сефарды по имени Палома) у него был один внебрачный сын:

 Альфонсо Энрикес де Кастилия (1354—1429), 1-й сеньор де Медина-де-Риосеко, был женат на Хуане де Мендоса (ок. 1360—1431)

От связи с кастильской дворянкой Леонор де Ангуло де Кордоба у него было двое внебрачных детей:

 Педро Энрикес де Кастилия (1355 — 5 мая 1400), 1-й граф де Трастамара, 2-й коннетабль Кастилии, женат с 1385 года на Изабелле де Кастро
  (род. ок. 1357—1383), жена Диего Гомеса Сармьенто, маршала Кастилии (ок. 1355—1385).

Предки 

</center>

Источники 
 Ramos, Antonio (1781). Descripción genealógica de la Casa de Aguayo y líneas que se derivan de ella desde que se conquistó Andalucía por el santo rey D. Fernando III hasta el presente (1ª edición). Málaga: Por el impresor de esta M. I. Ciudad, de la Dignidad Episcopal y de la S. I. Catedral, en la Plaza. OCLC 776427919.
 Rodicio García, Sara (1991). «Osorno y su condado. El señorío y el condado de Osorno». Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses (Palencia: Institución Tello Téllez de Meneses) (62): 337—484. ISSN 0210-7317. Consultado el 1 de diciembre de 2014.
 Ruano, Francisco; Ribadas, Joannes; (1779). Casa de Cabrera en Córdoba (1ª edición). Córdoba: En la oficina de Don Juan Rodríguez. OCLC 793127459.
 Salazar y Acha, Jaime de (2000). Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, ed. La casa del Rey de Castilla y León en la Edad Media. Colección Historia de la Sociedad Política, dirigida por Bartolomé Clavero Salvador (1ª edición). Madrid: Rumagraf S.A. ISBN 978-84-259-1128-6.
 Salazar y Castro, Luis de (1696). Mateo de Llanos y Guzmán, ed. Historia genealógica de la Casa de Lara. Tomo I. Madrid. OCLC 493214848.

Ссылки 
 Fadrique Alfonso
 CASTILE & LEON, COUNTS & KINGS

Примечания 

Фадрике Альфонсо
Магистры Ордена Сантьяго
Рыцари ордена Сантьяго